O Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Feminino de 2012 ou Campeonato do Mundo FIRS Feminino de 2012 foi a 11ª edição desta prova e a segunda a ser realizada no Brasil, após a edição de 1996 em Sertãozinho.

Fase de Grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Apuramento 9º-14º Classificados

Apuramento Campeão

Quadro de Jogos

5º ao 8º lugar

Jogos

Quartos-Final

Etapa Classificatória

Meias Finais

7º e 8º lugar

5º e 6º lugar

3º e 4º lugar

Final

Classificação Final

Ligações externas
 Página Oficial do Campeonato do Mundo
 Comité Internacional de Hóquei Patins

Internacional
  Ligações ao Hóquei em todo o Mundo
  Mundook-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Português)

Hóquei Patins
Mundial
Esporte no Brasil em 2012